Piotta ist ein Dorf im Bezirk Leventina des Kantons Tessin in der Schweiz. Es gehört zur politischen Gemeinde Quinto.

Geographie 
Wie das Nachbardorf Ambrì bleibt Piotta im Winter mehrere Monate ohne Sonne. Piotta ist zusammen mit Ambrì vor allem dank des Eishockey-Clubs HC Ambrì-Piotta bekannt, der in der Nationalliga A spielt. Die Standseilbahn Ritom (maximale Steigung 87,8 %) verbindet die Talsohle mit dem Ritomsee im Pioratal.

Oberhalb des Dorfes steht das seit 1962 verlassene ehemalige Sanatorio Popolare Cantonale di Piotta. Pläne, es in ein Hotel umzuwandeln, wurden nicht realisiert.

Klima 
Für die Normalperiode 1991–2020 beträgt die Jahresmitteltemperatur 8,1 °C, wobei im Januar mit −1,2 °C die kältesten und im Juli mit 17,7 °C die wärmsten Monatsmitteltemperaturen gemessen werden. Im Mittel sind hier rund 121 Frosttage und 20 Eistage zu erwarten. Sommertage gibt es im Jahresmittel rund 30, während im Schnitt 2,3 Hitzetage zu verzeichnen sind. Der Hitzerekord in Piotta wurde am 27. Juni 2019 mit 35,4 °C aufgestellt. Die Messstation von MeteoSchweiz liegt auf einer Höhe von

Geschichte 

Das Dorf bildete früher einen Nachbarschaftsverband mit Quinto; heute gehört es zu Quinto. Die Sankt Karlskirche wurde wahrscheinlich im 17. Jahrhundert gebaut. 1817 und am 27. August 1834 gab es Überschwemmungen.

Bürgergemeinde Piotta Ravina

Vorstand 
 Präsident: Livio Gobbi
 Mitglieder: Fausto Piccoli, Ivo Gobbi, Donato Gobbi, Norman Gobbi.

Persönlichkeiten 
 René Juri, Politiker, Agraringenieur
 Norman Gobbi, Politiker.

Sport 
 Hockey Club Ambrì-Piotta

Sehenswürdigkeiten 
Das Dorfbild ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als schützenswertes Ortsbild der Schweiz von nationaler Bedeutung eingestuft.
 Kirche San Carlo (1768)
 Centrale elettrica (Wasserkraftwerk) del Ritom (1918/1919), Architekt: Thedor Nager
 Sanatorio Popolare Cantonale di Piotta

Sonstiges 
 Der Juni-Hitzerekord in Piotta wurde am 27. Juni 2019 mit 35,1 °C gemessen.

Literatur 
 Piero Bianconi, Arminio Janner: Piotta. In: Arte in Leventina. Istituto Editoriale Ticinese, Bellinzona 1939, S. 26, 27.
 
 Simona Martinoli u. a.: Piotta. In: Guida d’arte della Svizzera italiana. Hrsg. Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2007, ISBN 978-88-7713-482-0, S. 140–141.
 Celestino Trezzini: Piotta. In: Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Band 8, Macheret – Z., Attinger, Neuenburg 1929, S. 137 (Digitalisat).

Weblinks 

 Webauftritt der Gemeinde Quinto
 Amt für Statistik des Kantons Tessin: Quinto (italienisch)
 Quinto: Kulturgüterinventar des Kantons Tessin
 Bundesinventar ISOS: Piotta (italienisch)
 Flugplatz Ambrì
 Piotta auf elexikon.ch

Einzelnachweise 

Ort im Kanton Tessin
Ortsbild von nationaler Bedeutung im Kanton Tessin
Quinto TI